Монастырь Дюнамюнде
 Даугавгривская крепость до 1893 года носила название Дюнамюнде (Динамюнде).